Šestajovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Šestajovice, Gemeinde im Okres Praha-východ; siehe Šestajovice u Prahy
Šestajovice, Gemeinde im Okres Náchod; siehe Šestajovice u Jaroměře